Покро́в — устаревшее название покрывала. Иносказательно — защита, заступничество.
 Покров — краткое название православного праздника Покров Пресвятой Богородицы, отмечаемого .
 См. также списки , названных в честь этого праздника.
 Покров — славянские обычаи христианского праздника.

Топоним

Россия

Брянская область 
 Покров — бывшее село в Карачевском районе Брянской области.

Владимирская область 
 Покров — город в Петушинском районе.
 Покров — железнодорожная станция Горьковского направления МЖД в Петушинском районе.
 Покров — деревня в Александровском районе.

Вологодская область 
 Покров — село в Череповецком районе.

Калужская область 
 Покров — деревня в Бабынинском районе.
 Покров — деревня в сельском поселении «Угорская волость» Дзержинского района.
 Покров — деревня в сельском поселении «Село Совхоз Чкаловский» Дзержинского района.
 Покров — село в Жуковском районе.
 Покров — деревня в Кировском районе.
 Покров — село в Мещовском районе.

Костромская область 
 Покров — село в Вохомском районе.

Московская область 
 Покров — деревня в Клинском районе.
 Покров — село в городском округе Подольск.
 Покров — деревня в Рузском районе.
 Покров — деревня в Солнечногорском районе.
 Покров — деревня в Чеховском районе.

Нижегородская область 
 Покров — село в Гагинском районе.
 Покров — село в Княгининском районе.
 Покров — деревня в Навашинском районе.
 Покров — село в Сокольском районе

Новгородская область 
 Покров — деревня в Демянском районе.

Смоленская область 
 Покров — бывшее название деревни 'Восток в Вяземском районе.
 Покров — деревня в Гагаринском районе.

 Тверская область 
 Покров — деревня в Зубцовском районе.
 Покров — деревня в Максатихинском районе.
 Покров — деревня в Молоковском районе, входит в состав Молоковского сельского поселения.
 Покров — деревня в Молоковском районе, входит в состав Обросовского сельского поселения.
 Покров — деревня в Оленинском районе.

 Ярославская область 
 Покров — село в Даниловском сельском поселении Даниловского района.
 Покров — село в Середском сельском поселении Даниловского района.
 Покров — село в Любимском районе.
 Покров — деревня в Ростовском районе.
 Покров — село в Рыбинском районе.

 Украина 
 Покров — город в Днепропетровской области (до 2016 года — Орджоникидзе'').

См. также 
 Покров Богородицы (до 1788 года — «Кинбурн») — российский парусный фрегат Черноморского флота.
 Покров-17 — роман российского писателя Александра Пелевина, вышедший в 2020 году.

Имена собственные 
Образованы от слова «Покров» (в значении «церковный праздник»):

 Ново-Покровская

Имена нарицательные 
Включают слово «покров» (в значении «защитный слой» и т. п.):
 Волосяной покров
 Третичный волосяной покров
 Кожный покров
 Лавовый покров
 Ледяной покров
 Мёртвый покров
 Перьевой покров
 Растительный покров
 Снежный покров
 Тектонический покров
 Шерстяной покров